КДС — аббревиатура из кириллических букв, которая может означать:

 КДС — ТОО «Казахдорстрой»
 КДС — Киевское дворянское собрание
 КДС — Кремлёвский дворец съездов
 КДС — командир дежурной смены (в армии)
 КДС — канальный доплеровский синтезатор (в радиосистемах)
 КДС — Коломенская духовная семинария (с 2009 по 2015 год использовалась аббревиатура КПДС)
 КДС — коклюш, дифтерия, столбняк (прививка)
 КДС — кабельные диэлектрические системы
 КДС — клапан дыхательный совмещённый
 КДС — кредитный дефолтный своп
 КДС — Калужская духовная семинария
 КДС — кодирование длин серий
 КДС — крещение Духом Святым